Чемпіонат Мальти з футболу 2007—2008 — 93-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул здобула Валетта.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Біркіркара взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Мальти 2007—2008.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2007—2008
Мальта
Мальта